

Patronyme 

 Andrea Bondi, peintre baroque italien, élève de Carlo Cignani ;
 Anna Maria Bondi, soprano française d'origine italienne ;
 Francesco Bondi, peintre baroque italien, son frère et aussi l'élève de Carlo Cignani ;
 Clemente Bondi (1742-1821), religieux jésuite, poète et traducteur italien ;
 Hermann Bondi (1919-2005), mathématicien et cosmologiste austro-anglais ;
 Renato Rafael Bondi (né en 1981), footballeur brésilien ;
 Sandro Bondi (né en 1959), personnalité politique italienne.

Autres usages 
 Bondi est également un quartier de Sydney en Australie célèbre pour sa plage, qui a donné son nom au bondi blue, couleur du premier iMac, ordinateur d’Apple.
Bondi Junction quartier adjacent à Bondi, Sydney en Australie.